Thomas Green, vescovo di Norwich del XVIII secolo;
 Thomas Green (1679/1680-1705)
 Thomas Green, generale statunitense
 Thomas Green, giornalista statunitense
 Thomas D. Green (1848-1935), giocatore di hockey sul ghiaccio
 Thomas Hill Green (1836-1882), filosofo britannico
 Thomas Jefferson Green, politico statunitense
 Thomas William Green atleta britannico